Пуэбла-дель-Принсипе () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 853 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Blog Amigos de la Puebla del Príncipe

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля